

Patronyme 

 Abdellatif Mekki (1962-), homme politique tunisien ;
 Ahmed Mekki (1542-), homme politique égyptien ;
 Aïcha Mekki (ca. 1950-1992), journaliste marocaine ; 
 Blagovesta Mekki-Tzvetkova, chanteuse d'opéra bulgare ;
 Hatem El Mekki (1918-2003), peintre tunisien ;
 Mahmoud Mekki (1954-), magistrat et homme d'État égyptien ;
 Mohamed El-Mekki Naciri (1906-1994), érudit libyen ;
 René Mekki (1919-2002), homme politique français
 Smaïl Mekki (1950-2016), acteur français ;
 Tarak Mekki (1958-2012), homme politique tunisien.

Toponyme 

 Cap Sidi Ali El Mekki

Prénom 

 Mekki Ben Azzouz
 El Mekki Amhaouch

Patronyme arabe
Homonymie de prénom
Prénom arabe
Prénom masculin